Plaatsen in de Verenigde Staten
 Brule (Nebraska), plaats in Nebraska
 Brule County, county in South Dakota
 Lower Brule, plaats in South Dakota

 Overig
 Jean Brulé, Belgisch politicus
 Mont Brulé, berg in Wallis
 Brulé, tak van de Sioux stam